Die Reise nach Sundevit ist der Titel von:

 Die Reise nach Sundevit (Kinderbuch), Kinderbuch von Benno Pludra aus dem Jahr 1965
 Die Reise nach Sundevit (Film), Literaturverfilmung von Heiner Carow aus dem Jahr 1966